Belimbegovo (makedonska: Ilinden, Илинден, Белимбегово) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Ilinden, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje. Belimbegovo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Belimbegovo är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad.  Runt Belimbegovo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer väster om Belimbegovo. 

Trakten runt Belimbegovo består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Ilinden (kommun)